Фраксионамијенто лас Гавиотас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Гавиотас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто лас Гавиотас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику